Plesiospora är ett släkte av svampar. Plesiospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Plesiospora